Surtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Surtjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (8 ha)
Surtjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland, vid Hyn), sjö i Hofors kommun,  (0,66 ha)
Surtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Surtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Surtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Surtjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn